Alain Sussfeld (?-), est un producteur français de cinéma.
 Jean-Claude Sussfeld (1948-), est un metteur en scène, scénariste et réalisateur français.
Patronyme germanique
Patronyme juif